Dergatschi (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Dergatschi (Saratow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow

 Dergatschi (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Dergatschi (Samara), Dorf in der Oblast Samara
 Dergatschi (Twer), Dorf in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Derhatschi